Miasta w USA:
 Coon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Gminy w USA:
 Coon (ang. Coon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Coon (ang. Coon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

 Carleton Coon – amerykański antropolog